Gudrun bezeichnet:

 Gudrun (Name), weiblicher Vorname
 Gudrun (1963), dänischer Film von Anker Sørensen
 Gudrun (1992), deutscher Film von Hans W. Geißendörfer
 Gudrun (Mythologie), Tochter Gjukis, Gemahlin Sigurds und Rivalin Brynhilds in der Edda
 Orkan Gudrun, Unwetter über Nordeuropa Januar 2005
 (328) Gudrun, den Asteroid Nummer 328
 ein mittelalterliches Heldenepos, siehe Kudrun

Siehe auch:
 Guðrún, isländischer Vorname
 Guðrun Sólja Jacobsen (oft nur Guðrun), färöische Sängerin